Taraka bezeichnet:

in der indischen Mythologie: 
 Frau der Gottheit des Planeten Jupiter, siehe Tara (Frau des Brihaspati)
 in einen Dämon verwandelte Tochter des Yaksha Suketu im Epos Ramayana, siehe Tadaka
 Taraka (Daitya), von Indra bezwungen

Außerdem:
 Taraka (Lanao del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur auf den Philippinen